Keswick puede referirse a:

 Keswick, Cumbria, Inglaterra

 Keswick (California), Estados Unidos
 Keswick (Iowa), Estados Unidos
 Keswick (North Norfolk), Inglaterra
 Keswick (South Norfolk), Inglaterra